

Lieux
 Pleven est une ville de Bulgarie.
 Pleven, oblast de Bulgarie dont cette ville est chef-lieu.
 Pleven, obchtina de l'oblast de Pleven.
Pléven est une commune française, des Côtes-d'Armor, en Bretagne.

Personnes
René Pleven (1901-1993), est un homme politique et résistant français.

Autres 

 Le Pleven est une race de cheval bulgare.

Homonymie de toponyme